In 2018 werd het 40ste Campeonato Sul-Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FFMS en werd gespeeld van 17 januari tot 8 april. Operário de Campo Grande werd 21 jaar na de laatste titel opnieuw kampioen. 

Naviraiense trok zich terug uit de competitie voor dit seizoen, tweedeklasser CENA weigerde promotie omdat ze het plaatje niet financieel rond kregen. Hierdoor namen er dit jaar slechts tien clubs deel en was er dit jaar geen degradatie om zo het aantal terug op twaalf te brengen.

Eerste fase

Groep A

 (1): Costa Rica kreeg 13 strafpunten

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste notering in de competitie door. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sul-Mato-Grossense
Sul